TMT puede referirse a:

 Telescopio de Treinta Metros (Thirty Meter Telescope), proyecto de telescopio en construcción;
 Türk Mukavemet Teşkilatı (Organización de Resistencia Turca), movimiento políticomilitar turcochipriota;
 Manat turcomano, divisa cuyo código en el estándar ISO 4217 es TMT;
 TMT, canal de televisión promovido por el Arzobispado de Madrid (España).